Darricau est un patronyme français qui peut faire référence à :

 André Darricau (1925-2006), musicien et comédien français, célèbre sous son pseudonyme de Darry Cowl;
 Augustin Darricau (1773-1819), général français;
 Rodolphe Darricau (1807-1877), officier de marine français.

Patronyme français